Mistrzostwa Świata w Koszykówce Kobiet w 2022 roku – dziewiętnasta edycja Mistrzostw Świata w Koszykówce Kobiet. Gospodarzem jest Australia, kraj ten gościł już turniej tej rangi w 1994. W turnieju wzięło udział dwanaście reprezentacji. Zmagania toczyły się w dwóch halach w Sydney. Zwyciężyła reprezentacja USA.

Areny zmagań

Zakwalifikowane drużyny

Losowanie 
Ceremonia losowania miała miejsce 3 marca 2022 w Sydney.

Sędziowie 
Na turniej zostało wybranych przez FIBA 23 sędziów.

Faza grupowa 
 Cztery najlepsze zespoły z każdej grupy przechodzą do drugiej rundy turnieju.

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Klasyfikacja ostateczna

Nagrody 
 MVP:  A’ja Wilson
 Najlepsza obrończyni:  Alyssa Thomas
 Najlepszy trener:  Zheng Wei
Pierwsza piątka
  A’ja Wilson
  Breanna Stewart
  Han Xu 
  Stephanie Talbot 
  Bridget Carleton

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa świata w koszykówce kobiet
2022 w koszykówce